

Filosofia 
 Assurdo – concetto filosofico

Matematica 
 Dimostrazione per assurdo - tipo di dimostrazione che partendo dalla negazione della tesi, attraverso passaggi logici, arriva a una contraddizione dell'ipotesi

Musica 
 Assurdo – EP di Tredici Pietro del 2019
 Assurdo – singolo discografico di Anastasio del 2022

Terminologia
 Assurdo – termine che indica tutto ciò che è contrario alla logica, contraddittorio o che appare inconcepibile.

Teatro 
 Teatro dell'assurdo – forma teatrale

Altri progetti